A Szörny-öböl (eredeti cím: Monster Beach) 2020-ban bemutatott ausztrál 2D-s számítógépes animációs vígjátéksorozat, amelyet Bruce Kane, Maurice Argiro és Patrick Crawley alkotott.

Ausztráliában
2020. április 11-én, míg Magyarországon 2021 augusztus 9-én a Cartoon Network mutatta be.

Szereplők

Epizódok

Jegyzetek

További információk 

2020-ban bemutatott televíziós sorozatok
Ausztrál számítógépes animációs sorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok
Eredeti Cartoon Network-sorozatok